Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina elenca alcune di distanze maggiori di .

Distanze inferiori a 10−9 m

  =  = .

 —  — Diametro di un nanotubo di carbonio a parete singola.
2 × 10−9 m — 2 nm — Diametro di un'elica di DNA.

Distanze superiori a 10−8 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Fisica nucleare

-09